Jarrín ist der Familienname folgender Personen:

 Edgardo Mercado Jarrín (1919–2012), peruanischer Generalmajor und Politiker
 Jhon Jarrín (1961–2021), ecuadorianischer Radrennfahrer